Гаджи:
 Гаджи или Хаджи (), () — мужское имя, происходящее от почетного титула мусульманина, совершившего хадж Гаджи (итал. Gaggi) 
 Гаджи (итал. Gaggi) — коммуна в Италии.
 Гаджи — четвёртая буква бирманского алфавита.